Ministry of Truth (Wahrheitsministerium) steht für:

 ein fiktives Regierungsministerium aus George Orwells Roman 1984 
 The Ministry of Truth (Lynskey), Buch von Dorian Lynskey (2019), eine Geschichte von Orwells Roman 
 englischsprachige satirische Bezeichnung für das Disinformation Governance Board des Ministeriums für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten
 englischsprachige satirische Bezeichnung für das Ministerium für Informationspolitik der Ukraine